Оле́г Дми́триев: Дмитриев, Олег Алексеевич (1913—2009) — художник, пейзажист и пушкинист.
 Дмитриев, Олег Владимирович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Дмитриев, Олег Георгиевич (1970—2019) — театральный режиссёр и актёр, работал в МДТ.
 Дмитриев, Олег Михайлович (1937—1993) — русский советский поэт и переводчик.
 Дмитриев, Олег Сергеевич (род. 1995) — российский футболист.